Die Mühlenau ist ein etwa 3,6 Kilometer langer Bach in Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Lurup und Hamburg-Eidelstedt. Zwischen ihrer Quelle in der Nähe des Volksparkstadions bis zur Mündung in die Kollau verläuft sie zu großen Teilen begehbar und durch Parks und Wohngebiete.

Auf einer Karte aus dem 19. Jahrhundert ist noch der Mühlenteich erkennbar.

Verlauf 
Sie entspringt an der Sylvesterallee nahe dem Volksparkstadion. Von dort verläuft sie zum Farnhornstieg, wo sie durch ein Rückhaltebecken den Graben Stadionstraße und den Schießplatzgraben aufnimmt. An der Fangdieckstraße nimmt sie den Fangdiekgraben auf. Sie unterquert die Lampéstraße, die Straße Möhlenort und den Furtweg. Kurz vor der Kieler Straße nimmt sie den Jaarsmoorgraben auf.

Die Mühlenau verläuft weiter durch die Eidelstedter Feldmark, wo sie durch ein Rückhaltebecken die Düngelau aufnimmt. Danach unterquert sie die A7, erhält noch Zufluss durch den Kollenhofgraben und mündet in die Kollau.

Siehe auch 
 Eidelstedter Mühle

Weblinks 

 3.6.2020 Mühlenau überflutet Häuser und Straßen
 2012 Pflege- und Entwicklungsplan für Tarpenbek, Kollau und Mühlenau
 Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet der Kollau

Einzelnachweise 

Fluss in Europa
Fluss in Hamburg
Hamburg-Eidelstedt
Hamburg-Lurup
Hamburg-Bahrenfeld